Fergie est un surnom, généralement utilisée comme diminutif de Ferguson.

 Fergie (1959-), surnom de Sarah Ferguson.
 Fergie, de son vrai nom Stacy Ferguson (1975-), chanteuse américaine de [Pop].
 Fergie Olver, journaliste canadien.

Homonymie de prénom